La Vieille dame, histoire de la série Spirou et Fantasio par André Franquin publiée en 1946 ;
 La Vieille Dame (Old Mrs. Old), onzième épisode de la saison 2 de Malcolm diffusé en 2001.